Arthur Wellesley, Wellington hercege 
Wellington hercege, brit nemesi cím
Wellington, magyar hard rock együttes
Vickers Wellington (ismert nevén Wellington bombázó), brit bombázórepülő a második világháborúban
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Wellington, település Alabamában
 Wellington, település Coloradóban
 Wellington, település Floridában
 Wellington, település Illinoisban
 Wellington, település Kansasben
 Wellington, település Kentuckyban, Jefferson megyében
 Wellington, település Kentuckyban, Menifee megyében
 Wellington, település Maine-ben
 Wellington, település Missouriban
 Wellington, település Nevadában
 Wellington, település Ohióban
 Wellington, település Texasban
 Wellington, település Utahban
 Wellington, település Washington államban
 Wellington, település Wisconsinban
 Ausztrália
 Fort Wellington, egykori település a mai Északi területen
 Wellington, település Dél-Ausztráliában
 Wellington, település Új-Dél-Walesben
 Dél-afrikai Köztársaság
 Wellington, település Nyugat-Fokföldön
 Egyesült Királyság
 Calstone Wellington, település Wiltshire-ban
 Wellington, település Cumbriában
 Wellington, település Herefordshire-ban
 Wellington, település Shropshire-ban
 Wellington, település Somersetben
 India
 Wellington, település Támilnádu államban
 Kanada
 Wellington, elnéptelenedett település Brit Columbiában
 Wellington városrész Edmontonban (Alberta)
 Wellington, település Prince Edward megyében, Ontarióban
 Wellington, település a Prince Edward-szigeten
 Wellington megye, közigazgatási egység Ontario délnyugati részén
 Új-Zéland
 Wellington, Új-Zéland fővárosa